In 1988 werd het 74ste Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 28 februari tot 10 augustus. Sport werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Tweede fase

Groep A

Groep B

Finale eerste toernooi
Náutico won het eerste toernooi door betere prestaties in de competitie.

Tweede toernooi

Groep A

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per